Platja de sa Riera, platja i nucli de població de Begur, Baix Empordà.
 Torrent de sa Riera, torrent de l'illa de Mallorca que passa per Palma.
 Edifici de sa Riera, edifici de Palma de la Universitat de les Illes Balears, situat vora el curs del torrent del mateix nom.
 Torrent de sa Riera, torrent de l'illa de Mallorca que desemboca al Torrent de Sant Miquel.

Vegeu també 
 La Riera